Митюшкин — фамилия; имеет женскую форму Митюшкина.
 Митюшкин, Александр Иванович (1913—1963) — советский работник угольной промышленности, управляющий трестом «Сталинуголь» Герой Социалистического Труда.
 Митюшкин, Вениамин Васильевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.